Nijs is de achternaam van verschillende Nederlandse en Vlaamse personen. Soms wordt hun naam ook met ongestipte y geschreven (Nys). De naam is een patroniem en afgeleid van de persoonsnaam Dionysius.

Annette Nijs, Nederlands politica
Charlotte Nijs, Nederlands journalist
Daniël Nijs, uit de Nederlanden afkomstige Venetiaans koopman, en diens zoon Isaac Jan Nijs.
Hilde Nijs, Belgisch kunstenaar
Jean-Baptiste Nijs, negentiende-eeuws Vlaams schrijver
Johan Nijs, Belgisch componist
Piet Nijs, Vlaams seksuoloog
Pierre Nijs, Belgisch waterpolospeler
Bob Nijs, Belgisch politicus